Serrat de la Creueta (Calders), serra de Calders (Moianès).
 Serrat de la Creueta (Das), serra del municipi de Das (Cerdanya).
 Serrat de la Creueta (Sant Llorenç de Morunys), serra del municipi de Sant Llorenç de Morunys (Solsonès).
 Serrat de la Creueta (Sant Martí de Centelles), serra al límit dels termes municipals de Castellcir, Sant Quirze Safaja (Moianès) i Sant Martí de Centelles (Osona).